Mola peut faire référence à :
 le mola, un textile artistique traditionnel fabriqué à la main par le peuple Kuna Yala, de Panama ;
 Mola mola ou môle, un grand poisson atteignant les  et faisant partie du genre Mola ;
 Mola di Bari, une ville italienne de la province de Bari ;
 au Mars Orbiter Laser Altimeter, un instrument de la sonde Mars Global Surveyor ;
 au Museum of London Archaeology ;
 Mola, la mascotte de la CAN 2021.

Mola est également un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :
 Pier Francesco Mola (1612-1666), un peintre italien 
 Emilio Mola (1887-1937), un général espagnol
 Ugo Mola (né en 1973), un joueur de rugby à XV français
 Mario Mola (né en 1990), un triathlète espagnol

Homonymie de patronyme